Grauer Turm steht für

 Grauer Turm (Engers), Turm der früheren Burg Kunostein, in Engers, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Grauer Turm (Fritzlar), Turm der Stadtbefestigung in Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Grauer Turm (Kirchheimbolanden), Turm der Stadtbefestigung in Kirchheimbolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Grauer Turm (Marnheim), Turm in Marnheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Graues Haus
 Grauer Hof
 Grauer Harm